|-
| 19001 - ||  || septembrie 6, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19002 Tongkexue ||  || septembrie 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19003 Erinfrey ||  || septembrie 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19004 Chirayath ||  || septembrie 2, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19005 Teckman ||  || septembrie 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19006 - ||  || septembrie 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19007 Nirajnathan ||  || septembrie 2, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19008 Kristibutler ||  || septembrie 2, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19009 Galenmaly ||  || septembrie 2, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19010 - ||  || septembrie 2, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19011 - ||  || septembrie 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19012 - ||  || septembrie 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19013 - ||  || septembrie 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19014 - ||  || septembrie 9, 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 19015 - ||  || septembrie 9, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 19016 - ||  || septembrie 11, 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 19017 Susanlederer ||  || septembrie 4, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 19018 - ||  || septembrie 5, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 19019 Sunflower || 2000 SB || septembrie 17, 2000 ||  || 
|-
| 19020 - ||  || septembrie 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19021 - ||  || septembrie 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19022 Penzel ||  || septembrie 26, 2000 ||  || 
|-
| 19023 Varela ||  || septembrie 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19024 - ||  || septembrie 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19025 Arthurpetron ||  || septembrie 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19026 - ||  || septembrie 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19027 - ||  || septembrie 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19028 - ||  || septembrie 23, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19029 Briede ||  || septembrie 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19030 - ||  || septembrie 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19031 - ||  || septembrie 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19032 - || 2053 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19033 - || 2157 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19034 Santorini || 2554 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19035 - || 4634 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19036 - || 4642 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19037 - || 4663 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19038 - || 4764 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19039 - || 4844 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19040 - || 4875 P-L || septembrie 26, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19041 - || 6055 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19042 - || 6104 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19043 - || 6214 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19044 - || 6516 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19045 - || 6593 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19046 - || 7607 P-L || octombrie 17, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19047 - || 9516 P-L || octombrie 22, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19048 - || 9567 P-L || octombrie 17, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19049 - || 1105 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19050 - || 1162 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19051 - || 3210 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19052 - || 1017 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19053 - || 1054 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19054 - || 1058 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19055 - || 1066 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19056 - || 1162 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19057 - || 1166 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19058 - || 1331 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19059 - || 1352 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19060 - || 2176 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19061 - || 2261 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19062 - || 2289 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19063 - || 3147 T-2 || septembrie 30, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19064 - || 3176 T-2 || septembrie 30, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19065 - || 3351 T-2 || septembrie 25, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19066 - || 4068 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19067 - || 4087 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19068 - || 4232 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19069 - || 5149 T-2 || septembrie 25, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19070 - || 5491 T-2 || septembrie 30, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19071 - || 1047 T-3 || octombrie 17, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19072 - || 1222 T-3 || octombrie 17, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19073 - || 3157 T-3 || octombrie 16, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19074 - || 4236 T-3 || octombrie 16, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19075 - || 4288 T-3 || octombrie 16, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19076 - || 5002 T-3 || octombrie 16, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19077 - || 5123 T-3 || octombrie 16, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19078 - || 5187 T-3 || octombrie 16, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19079 Hernández || 1967 KC || 31 mai 1967 ||  || 
|-
| 19080 Martínfierro || 1970 JB || 10 mai 1970 || El Leoncito || Félix Aguilar Observatory
|-
| 19081 Mravinskij ||  || septembrie 22, 1973 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 19082 Vikchernov || 1976 QS || 26 august 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 19083 - ||  || 18 februarie 1977 ||  || , 
|-
| 19084 - ||  || septembrie 2, 1978 || La Silla || 
|-
| 19085 - ||  || octombrie 27, 1978 || Palomar || 
|-
| 19086 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 19087 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 19088 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 19089 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 19090 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 19091 - || 1978 XX || 6 decembrie 1978 || Palomar || E. Bowell, 
|-
| 19092 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 19093 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 19094 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 19095 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 19096 Leonfridman ||  || octombrie 14, 1979 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 19097 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19098 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19099 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19100 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-